Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Asuncion 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Florencia Molinero e Laura Pigossi che hanno battuto in finale Vanesa Furlanetto e Carolina Zeballos 5-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

 Florencia Molinero /  Laura Pigossi (Campionesse)
 Vanesa Furlanetto /  Carolina Zeballos (finale)

 Victoria Bosio /  Fernanda Brito (quarti di finale)
 Ana-Clara Duarte /  Eduarda Piai (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Asuncion 2013